Belski, Belskaja ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Belska (russisch: Irina Nikolajewna Belskaja; * 1958), sowjetisch-ukrainische Astronomin und Hochschullehrerin
 Nikolai Petrowitsch Bogdanow-Belski (1868–1945), russischer Maler
 Wiktar Belski (1955–2021), sowjetisch-weißrussischer Weitspringer
 Wladimir Iwanowitsch Belski (1866–1946), russischer Librettist